Kiekut (Großhansdorf) - wijk in Großhansdorf, Sleeswijk-Holstein, Duitsland
 Kiekut (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk
 Kiekut (Altenhof) - deel van de gemeente Altendorf in Sleeswijk-Holstein, Duitsland
 Kiekut (Bergen) - stadsdeel van Bergen auf Rügen in Mecklenburg-Voorpommeren, Duitsland
 Kiekut (Elsdorf-Westermühlen) - deel van de gemeente Elsdorf-Westermühlen Sleeswijk-Holstein, Duitsland